Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 18., 21. и 23. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 атлетичарке из 23 земље.

  Бахреин (2)
  ДР Конго (1)
  Етиопија (3)
  Зеленортска Острва (1)
  Ирска (1)
  Кенија (3)
  Литванија (1)
  Мадагаскар (1)
  Мароко (3)
  Никарагва (1)
  Нови Зеланд (1)
  Пољска (2)
  Русија (3)
  САД (3)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
   Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (3)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Црна Гора (1)
  Шпанија (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 15. августа 2007. године:
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2009.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван || 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Ћу Јунсја || 
| 3:50,46
| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Томашова || 
| 3:58,52
| Париз, Француска
| 31. август 2003.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Марјам Јусуф Џамал || 
| 3:56,55
| Рим, Италија
| 10. јул 2009.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј || 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
|Летитија Врисде || 
|4:05,67
|Токио, Јапан
|31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка || 
| 3:55,30
| Барселона, Шпанија
| 8. август 1992.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја || 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Сара Џејмисон || 
| 4:00,93| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 2006.
|}

 Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (15. августа 2009), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2009.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 

У полуфинале су се пласирале првих шест из сваке групе (КВ) и шест следећих најбржих (кв).,

 Полуфинале 

У финале су се пласирале по првих пет првопласираних из сваке групе (КВ) и следеће две најбрже (кв''').,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном